Паклинский — хутор в Дновском районе Псковской области России.  Входит в городское поселение Дно.

Расположена на юго-восточной окраине города Дно.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 77 жителей, на 2011 год — 61 житель.

История 
До 2005 года деревня входила в состав Выскодской волости.

Примечания 

Населённые пункты Дновского района